Alliance Air — може означати:

 Alliance Air (Індія) — регіональна авіакомпанія в Індії
 Alliance Air (Уганда) — колишня авіакомпанія
 Alliance Airlines — авіакомпанія, що базується в Брісбені, Квінсленд